Сен-Венса́н-Рив-д'О, Сен-Венсан-Рів-д'О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 100 км на північ від Тулузи, 12 км на захід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 216 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 491,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Венсан-Рив-д'О на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-Рив-д'О на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-Рив-д'О на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-Рив-д'О на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-Рив-д'О на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот